Augustus-Tempel steht für: 

 Tempel des Divus Augustus in Rom
 Augustus-Tempel (Narona)
 Augustus-Tempel (Philae)
 Augustus-Tempel (Pula)
 sogenannter Augustus-Tempel (Barcelona)

Siehe auch Tempel der Roma und des Augustus und Tempel des Augustus und der Livia.